Chambre avec vue peut faire référence à :

 Chambre avec vue, un album d'Henri Salvador sorti en 2000.
 Chambre avec vue (A Room With a View), un film réalisé par James Ivory en 1985, tiré du roman d'E. M. Forster, Avec vue sur l'Arno.
 Chambre avec vue, une nouvelle de Blandine Butelle parue chez ShortEdition en 2015.

Notes et références